De Rally van Finland 1983, formeel 33rd 1000 Lakes Rally, was de 33e editie van de rally van Finland en de negende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1983. Het was de 120e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Jyväskylä.

Verslag 
Lancia en Audi boden elkander wederom stevige competitie op Finse bodem, maar het team van Audi trok uiteindelijk aan het langste eind. De rally werd het toneel van een historische overwinning voor Hannu Mikkola, die vroeg in de wedstrijd te maken kreeg met transmissieproblemen en om die reden ver terugviel in het klassement. Desondanks vocht hij zich aan de vooravond van de laatste dag terug tot de koppositie, maar verloor deze wederom toen hij opnieuw tijdsverlies incasseerde vanwege technische malaise. Een offensief op de slotproeven van de wedstrijd bracht hem alsnog de overwinning, met teamgenoot Stig Blomqvist eindigend in het kielzog als tweede en Lancia's Markku Alén, die constant een dreiging vormde voor de twee Audi's, daarachter op plaats drie.

Programma

Resultaten 

 Noot: Auto's ingedeeld in de klasse Groep 4 waren niet gerechtigd punten te scoren.

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Fin
Rally van Finland